La Heya Kasugano (en japonés 春日野部屋 Kasugano-beya) es una residencia donde vive y entrena un grupo de luchadores de sumo. Hace parte del grupo Dewanoumi y para enero de 2019 contaba con 20 luchadores. Desde 2003, la heya ha sido dirigida por el antiguo sekiwake Tochinokawa Kiyotaka.

En el año 2013 fue una de las heya más exitosas ya que contaba con seis sekitori, entre los cuales se encontraba el georgiano Tochinoshin y el actualmente retirado Tochinokawa Michihiro, quien usaba el shikona del actual oyakata Tochinokawa.

Fue fundada a mediados del siglo XVIII por un luchador llamado Kasugano Gunpachi. La heya estuvo inactiva por bastante tiempo, pero durante la Era Meiji fue dirigida por un gyōji o juez cuyo nombre era Kimura Soshiro (actualmente esto no está permitido debido a que un oyakata debe ser obligatoriamente un luchador retirado). Soshiro adoptó al 27° Yokozuna Tochigiyama, quien a su vez dirigió la heya por casi treinta años. Este último también adoptó al 44° yokozuna Tochinishiki, quien se convirtió en el oyakata de la heya en 1959 mientras todavía era un luchador activo. Más adelante el mismo Tochinishiki sería el presidente de la Asociación de Sumo Japonesa. Luego de la muerte de Tochinishiki, el 49° yokozuna Tochinoumi tomó las riendas hasta su retiro en 2003. En el año 2013 Kasugano absorbió otra heya llamada Mihogaseki cuando su oyakata (el antiguo ōzeki Masuiyama Daishirō II) alcanzó la edad obligatoria para el retiro.

En 2011 la Asociación de Sumo le dio una advertencia al oyakata Tochinokawa después de que golpeara a tres de sus aprendices con un palo de golf por incumplir uno de los horarios establecidos por la heya. En 2014, un luchador junior de la heya fue condenado a tres años de prisión y suspendido cuatro por asaltar a otro rikishi.

En marzo de 2017, la víctima del anterior asalto demandó a Tochinokawa y al ahora retirado agresor argumentando que todavía estaba sufriendo de las secuelas de su fractura mandibular y que la heya había prestado poca atención a su proceso de recuperación.

Acuerdos para la elección del shikona 
Muchos luchadores de la heya eligen un Shikona que empiece con el carácter 栃 (tochi) como muestra de respeto a muchos de los antiguos luchadores que lo han usado también en sus nombres de ring. Originalmente el carácter hacía referencia a la Prefectura de Tochigi, de donde Tochigiyama era originario. Sin embargo, posteriores oyakata no procedían del mismo lugar así que este perdió su significado geográfico.

Oyakata 

 2003–presente: 11.º Kasugano Kiyotaka (riji, antiguo sekiwake Tochinowaka)
 1990-2003: 10.º Kasugano Terumasa (el 49.º yokozuna Tochinoumi)
 1959-1990: 9.º Kasugano Kiyotaka (el 44.º yokozuna Tochinishiki)
 1925-1959: 8.º Kasugano Takeya (el 27.º yokozuna Tochigiyama)

Luchadores activos destacados 

 Tochinoshin (Mejor rango ōzeki)
 Tochiōzan (Mejor rango sekiwake)
 Aoiyama (Mejor rango sekiwake)
 Tochihiryu (Mejor rango jūryō)

Entrenadores 

 Matsuchiyama Takaharu (asesor, antiguo komusubi Banryūyama)
 Fujigane Masaharu (iin, antiguo komusubi Daizen)
 Hatachiyama Hitoshi (iin, antiguo komusubi Tochinohana)
 Mihogaseki Atsushi (iin, antiguo maegashira Tochisakae)
 Takenawa Taiichi (iin, antiguo sekiwake Tochinonada)
 Iwatomo Mamoru (shunin, antiguo maegashira Kimurayama)

Antiguos luchadores destacados 

 Tochihikari (antiguo ōzeki )
 Kaneshiro (antiguo sekiwake)
 Masudayama (antiguo sekiwake)
 Tochiakagi (antiguo sekiwake)
 Tochiazuma (antiguo sekiwake)
 Tochitsukasa (antiguo sekiwake)
 Tochinowaka Michihiro (antiguo maegashira)
 Kasuganishiki (antiguo maegashira)

Asistentes 

 Torafusuyama (sewanin, antiguo makushita, nombre real Tomoyuki Tamaru)
 Tochigenō (sewanin, antiguo makushita, nombre real Yasuyuki Shigeto)
 Tochinofuji (wakaimonogashira, antiguo maegashira, nombre real Tatsuyuki Kusano)

Jueces 

 Kimura ShōAlquitránō (sanyaku gyōji, nombre real Yoshimitsu Morita)
 Kimura Akijiro (makuuchi gyōji, nombre real Shigehiro Nakazawa)
 Kimura Zennosuke (juryo gyoji, nombre real Makoto Kimura)

Acomodadores 

 Takurō (Jefe yobidashi, nombre real Takurō Hanazato)
 Jirō (san'yaku yobidashi, nombre real Kazuo Nishide)

Estilista 

 Tokotakumi (quinta clase tokoyama)

Ubicación y acceso 
Tokio, distrito Sumida, Ryōgoku 1-7-11.

Se encuentra a 7 minutos caminando desde la Estación Ryōgoku de la línea Sōbu.

Véase también 

 Lista de luchadores de sumo activos
 Glosario de términos de sumo

Enlaces externos 
 Página de Facebook 
 Perfil en la Asociación de Sumo Japonesa
 Artículo de la heya Kasugano

Referencias 

Sumo